Alan Antônio do Nascimento (São Gonçalo, 4 de janeiro de 1982), também conhecido como Alan Nascimento, Alan e Alanzinho é um futebolista brasileiro de ascendência Surinamesa, o que faz com que o atleta tenha se naturalizado surinamês e seja convocado para a Seleção de forma recorrente. Atualmente, defende o Bosques, clube da Quarta Divisão mexicana, já passando por clubes como Fluminense, Bangu e America.

Ligações externas 

Futebolistas do Rio de Janeiro (estado)
Futebolistas do Suriname
Jogadores da Seleção Surinamesa de Futebol